АНБУ (ANBU – съкращение на Ansatsu Senjutsu Tokushu Butai, буквално преведено Специален отряд за покушения и тактики) е организация от отряди за покушения, която изпълнява пряко заповедите на лидера на селото в японското аниме и манга серии Наруто, създадени от Масаши Кишимото. Нинджите, влизащи в състава на АНБУ, носят порцеланови маски на животни, като по този начин те пазят самоличността си в тайна и се различават от обикновените нинджи. АНБУ имат стандартни униформи, които се състоят от черна и сива броня, предпазители на ръцете, характерна спираловидна татуировка на лявото рамо (символът на АНБУ) и меч, който носят на гърба си. Често АНБУ носят върху униформите си черни наметала с качулки. Лидерът на АНБУ носи бяла униформа. Какаши Хатаке``копиращатата нинджа`` Ямато е анбу използващ моктон- дървесен стил тепники.

Те познават в детайли структурата на човешкото тяло и са развили техника за да парализират своята мишена. Сред тях също има и нинджи-ловци, вероятна подгрупа вътре в АНБУ, на които е възложена специалната задача да залавят и ликвидират избягали нинджи от селото, като по този начин тайните на селото няма да бъдат разкрити от някой враг.

Анбутата са важно нещо към всяко село. Всяко село има свои АНБУ отряди с различни маски за всеяка нация. Също нинджите от АНБУ използват техники с които потъват в земята и се озовават например в друга част на сграда или гора. Членовете на АНБУ са длъжни със специално джутсу който издъхнат тялото да се подпали и унищожи. Всички членове на организацята притежават печат на езиците си и ако понечът да издадат информация за Данзо(лидерът на АНБУ корен) или за организацията те се вцепеняват целите и не могат да се движат и говорят. Но най-тежката постъпка била тази че ги отгледали от малки заедно като братя и сестри и после ги карали да се избиват за да се определи кой от двамата ще премине изпита и ще стане част от АНБУ.

Наруто